Шели може да се отнася за:
 Хора
 Мери Шели (1797 – 1851), британска писателка
 Пърси Шели (1792 – 1822), британски поет
 Шели (град), град в Айдахо, САЩ